Альберта Бріанті була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Александра Каданцу.
Кваліфаєр Кікі Бертенс виграла свій перший титул WTA, у фіналі перемігши Лауру Поус-Тіо з рахунком 7–5, 6–0.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= Ш Пеєр
| RD1-score01-1=5
| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3=7| RD1-seed02= 
| RD1-team02= М Рибарикова
| RD1-score02-1=7| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=5

| RD1-seed03=LL
| RD1-team03= М Жоанссон| RD1-score03-1=6| RD1-score03-2=6| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= Н Лаламі
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Т Бачинскі| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Ар Родіонова
| RD1-score06-1=6| RD1-score06-2=0r
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= М Цінк
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= П Цетковська| RD1-score08-1=6| RD1-score08-2=6| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=7
| RD1-team09= К Закопалова
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=7| RD1-score09-3=69
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= А Рус| RD1-score10-1=6| RD1-score10-2=5
| RD1-score10-3=711| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Л Поус-Тіо| RD1-score11-1=6| RD1-score11-2=6| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= О Говорцова
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=1
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Т Бабош
| RD1-score13-1=63
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= І-К Бегу| RD1-score14-1=77| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Е Даніліду
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= С Кузнецова| RD1-score16-1=6| RD1-score16-2=7| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=8
| RD2-team01= Ш Пеєр
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=2
| RD2-seed02=LL
| RD2-team02= М Жоанссон| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=6| RD2-score02-3=6| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Т Бачинскі
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= П Цетковська| RD2-score04-1=6| RD2-score04-2=6| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= А Рус
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=5
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Л Поус-Тіо| RD2-score06-1=6| RD2-score06-2=7| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= І-К Бегу| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=77| RD2-score07-3=3
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= С Кузнецова
| RD2-score08-1=6| RD2-score08-2=64
| RD2-score08-3=2r

| RD3-seed01=LL
| RD3-team01= М Жоанссон| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= П Цетковська
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= Л Поус-Тіо| RD3-score03-1=6| RD3-score03-2=6| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= І-К Бегу
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=1
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=LL
| RD4-team01= М Жоанссон
| RD4-score01-1=1
| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3=5
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= Л Поус-Тіо| RD4-score02-1=6| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3=7}}

 Кваліфікація 

 Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

 Кваліфікувалися 

 Щасливий лузер 
  Матільд Жоанссон'''

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, одиночний розряд
2012